C43 ou C.43 peut désigner :
 Alfa Romeo C43, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie Alfa Romeo F1 Team Stake ;
 Caudron C.43, un biplan à 5 moteur français ; 
 Mélanome malin de la peau, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 7814 dans la constellation de Pégase, notée C43 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres